Kibiras war ein Volumenmaß in Litauen. Es war das Maß Eimer. Die Gleichsetzung mit dem russischen Eimer Wedro ist der politischen Lage der Zeit geschuldet.
 1 Kibiras = 1 Wedro = 12,3 Liter

Literatur 
 Helmut Kahnt, Bernd Knorr: Alte Maße, Münzen und Gewichte: ein Lexikon. Lizenzausgabe des Bibliographischen Instituts, Leipzig. Bibliographisches Institut, Mannheim, Wien, Zürich 1986, ISBN 978-3-41102-148-2, S. 141.

Altes Maß oder Gewicht
Volumeneinheit